Die Codepage 863 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie deckt kanadisches Französisch ab. Allerdings fehlen zwei in der französischen Sprache benötigte Zeichen, nämlich die Zeichen Œ, Æ und Ÿ und das Währungszeichen für den Franc ₣ (Letzteres wurde nicht benötigt, weil man in Kanada mit dem Kanadischen Dollar bezahlt.)

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 863. (Die Zahl unterhalb des Symbols ist der Unicode-Wert in hexadezimaler Schreibweise)

Siehe auch 

 Französische Sprache
 Kanadisches Französisch
 Quebecer Französisch
 Akadisches Französisch
 Neufundländisches Französisch

DOS-Codepage